Eduard Borchers ist der Name folgender Personen:

* Eduard Borchers (Bergrat) (1815–1902), deutscher Markscheider und Bergbeamter
 Eduard Borchers (Mediziner) (1885–1977), deutscher Chirurg